Termenul „Larson” se poate referi la:

 Jud Larson, pilot de curse auto american
 Larson, North Dakota, localitate din SUA
Vezi și
 Larsen
 Larssen
 Larsson